Damien Gaudin, Frans wielrenner
 Gabriel Gaudin, Frans wielrenner
 Pierre & Pascal Gaudin, Franse militairen
 Thibaud Gaudin, grootmeester van de Orde van de Tempeliers
 Jean François Aimé Théophile Philippe Gaudin (1766-1833), Zwitsers botanicus